Ísafjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Ísafjörður, regionhuvudort, Västfjordarna, 
 Ísafjörður (fjord), Västfjordarna,  

Robotskapade Islandförgreningar